Krook ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Krook (* 1944), schwedische Bischöfin
 Dorothea Krook-Gilead (1920–1989), israelische Literaturwissenschaftlerin
 Douglas Krook (1897–1971), schwedischer Fußballspieler
 Kevin Krook (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler
 Margaretha Krook (1925–2001), schwedische Bühnen- und Filmschauspielerin
 Stefan Krook (* 1950), schwedischer Segler

Siehe auch:
 Krok (Begriffsklärung)
 Crook
 Kroog